Dumbarton bezeichnet mehrere Orte
 eine Stadt in Schottland, siehe Dumbarton
 Dumbarton (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Dumbarton (Western Australia), Vorort von  Perth in Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Dumbarton (Maryland), im Baltimore County
 Dumbarton (New York), im Oneida County
 Dumbarton (Virginia), im Henrico County

Sonstiges:
 Dumbarton (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland
 Dumbarton (Wahlkreis, Schottland), einen Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Dumbarton (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das Britische Parlament
 das County of Dumbarton in Schottland
 Dumbarton Bridge (Kalifornien), Brücke über die San Francisco Bay
 Dumbarton Bridge (Washington, D.C.), Brücke über den Rock Creek Park in Washington, D.C.
 Dumbarton Oaks in Georgetown (Washington, D.C.) 
 die Konferenz von Dumbarton Oaks, eine Konferenz in Dumbarton Oaks
 Dumbarton House, ein Haus in Georgetown, Washington, D.C. 
 Dumbarton F.C., schottische Fußballmannschaft

im NRHP gelistete Objekte:
 Dumbarton Bridge, in Washington, DC, ID-Nr. 73002080
 Dumbarton Historic District, in Pikesville, Maryland, ID-Nr. 09001172
 Dumbarton House, in Washington, DC, ID-Nr. 90002148
 Dumbarton Oaks Park and Montrose Park, in Washington, DC, ID-Nr. 67000028

Siehe auch:
 Dumbarton Castle (Begriffsklärung)
 Dumbarton Rail Bridge